X Игры островов Индийского океана прошли с 18 по 28 июля 2019 года в 10 населённых пунктах Маврикия. Маврикий принял Игры уже в третий раз (до этого в 1985 и 2003 годах).

История организации 
Первоначально страной-хозяйкой Игр были выбраны Коморские Острова, но в октябре 2015 года Международный Совет Игр островов отозвал это решение ввиду отсутствия коморских представителей на совещаниях Совета, бойкота страной предыдущих Игр 2015 года и неготовностью инфраструктуры Коморских Островов к проведению соревнований. Право проведения Игр-2019 было предоставлено Маврикию.

Символы

Логотип 
Логотип X Игр островов Индийского океана был разработан графическим дизайнером Жюльетт Бенуа и был представлен 19 октября 2016 года.

На логотипе изображена голова маврикийского дронта, или додо) — вымершей птицы-эндемика Маврикия, ставшей одним из символов страны. Голова раскрашена в цвета национального флага Маврикия — красный, синий, зелёный и жёлтый.

Талисман 
Талисманом Игр стал Маврикийский кольчатый попугай (Echo parakeet) — один из 9 видов птиц, эндемичных для Маврикия.

«Будучи близок к вымиранию, с предполагаемым числом от 8 до 12 птиц, оставшихся в своей самой низкой части острова, он был восстановлен до численности более 500 особей. С этой замечательной историей выживания Echo parakeet оказался непревзойденным для выбора талисмана, олицетворяющего упорство и волю к выживанию»,—так отзывались об этой птице представители компании FCB Cread, выигравшей конкурс на разработку талисмана Игр.

Страны-участницы 

В Играх приняли участие спортсмены 7 стран.

Спортивные объекты 

Церемонии открытия и закрытия Игр прошли на стадионе «Анжале» в посёлке Бель-Вёйль-Морель. Соревновательные объекты располагались в 10 населённых пунктах Маврикия — 9 на острове Маврикий и один на острове Родригес.

Виды спорта 
Игры включали соревнования по 14 видам спорта. По сравнению с предыдущими играми из программы соревнований исключён гандбол, а добавлен пляжный волейбол. Был разыгран 221 комплект наград.

Примечание: число в скобках указывает, сколько комплектов медалей было разыграно в этом виде спорта.

Календарь

Таблица медалей 
В таблице представлен медальный зачёт Игр

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный журнал Игр

Игры островов Индийского океана
2019 год в спорте